Le sigle CNTE peut désigner :

 le Conseil national de la transition écologique, en France,
 le Comité national de tourisme équestre, une structure de la Fédération française d'équitation (FFE),
 le Centre national de télé-enseignement, actuel Centre national d'enseignement à distance (CNED),
 la Compañía Telefónica Nacional de España, actuelle société Telefónica, en Espagne,
 le Centre national tchèque d'archéologie.